Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Кубка УЕФА 2006/07.

В плей-офф принимали участие 32 клуба: 24 клуба, занявших первые три места в группах на групповом этапе, и 8 клубов, занявших 3-и места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка 1/16 финала и 1/8 финала прошла 15 декабря 2006 года в Ньоне. На стадии 1/16 финала был использован следующий принцип жеребьёвки: победители групп направлялись к командам, занявшим 3-е место в другой группе, а клубы, занявшие 2-е места, — к занявшим 3-е место в группе Лиги чемпионов. Также было наложено ограничение: команды из одной страны и из одной группы не могут встретиться на этой стадии. При жеребьёвке 1/8 финала никакие ограничения не действовали.

Участники

Команды, прошедшие групповой этап

Команды, выбывшие из Лиги чемпионов

Сетка турнира

Результаты 
Время начала матчей указано центральноевропейское

1/16 финала 
Жеребьёвка состоялась 15 декабря 2006 года. Первые матчи прошли 14—15 февраля, ответные — 22 февраля 2007 года.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 8 марта, ответные — 14—15 марта 2007 года.

|}

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 16 марта 2007 года в Глазго. Первые матчи прошли 5 апреля, ответные — 12 апреля 2007 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 26 апреля, ответные — 3 мая 2007 года.

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Плей-офф